Ходжаабад — місто в Узбекистані, центр Ходжаабадського району Андижанської області
 Ходжаабад — міське селище в Узбекистані, Андижанська область, Баликчинський район
 Ходжаабад — міське селище в Узбекистані, Наманганська область, Наринський район